Скуиллаче — итальянский топоним. Может означать:

 Скуиллаче (залив) — залив.
 Скуиллаче (коммуна) — коммуна.
  — древний город.
 Скуиллаче (дворянский титул) — дворянский титул.
  — замок.
  — католическая епархия.
  — католическая архиепархия.